Ел Руесно има више значења:

 Ел Руесно (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Руесно (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику